Ледисмит:
 Ледисмит (также Ладисмит) — небольшой город в Южно-Африканской Республике (Западная Капская провинция).
 Ледисмит — город в Южно-Африканской Республике (провинция Квазулу-Натал).
  — город в Канаде.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.